rio Hessel, a noroeste da Alemanha

Pessoas
Johann Friedrich Christian Hessel
Lasse Hessel
Stéphane Hessel